Table des caractères Unicode U+10000 à U+1007F.

Linéaire B – syllabaire (Unicode 4.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec le syllabaire linéaire B : syllabes de base, signes supplémentaires et symboles.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Linear B Syllabary, tableau sur le site Unicode.
   Syllabaire linéaire B, tableau sur le site Unicode.

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

01000